Dies ist eine Liste der Minister für auswärtige Angelegenheiten der Republik Türkei seit der Etablierung des Rates der Vollzugsbeauftragten am 3. Mai 1920.

Farblegende

Einzelnachweise

Weblinks 
 Terra website

Turkei
!
Aussenminister